Tzolk'in er det navn, som forskere har givet til den 260-dages kalender, som stammer fra den præcolumbianske mayakultur i Mellemamerika. Tzolk'in bruges stadig af visse mayastammer i højlandet i Guatemala.

Tzolk'in-kalenderen bruger en tyvedages cyklus af navngivne dage, som kombineres med en anden cyklus på tretten, hvilket giver 260 unikke dage. Der er tyve individuelt navngivne dage som vist i tabellen herunder.

Noter 

Ugedage
Mayacivilisationen